Cristina é um nome próprio feminino, abreviado do latim Christiana ("uma (mulher) cristã").

Geografia 
 Cristina (Espanha)
 Cristina (Minas Gerais)

História 
Cristina da Dinamarca, Rainha da Noruega (1118-1139) — casou com Magnus IV da Noruega
Cristina da Dinamarca (rainha da Suécia) (1120/25-1170) — casou com Erico IX da Suécia
Cristina da Dinamarca (1521–1590) — duquesa de Milão e, depois, Duquesa da Lorena
Cristina da França (1606-1663) — duquesa de Saboia
Cristina de Hesse (1543-1604) — casou com Adolfo de Holstein-Gottorp
Cristina de Holsácia-Gottorp (1575-1625) — casou com Carlos IX da Suécia
Cristina de Lorena (1565-1637) — grã-duquesa da Toscana
Cristina da Noruega, Infanta de Castela (1234–1262) — casou com o infante Filipe de Castela
Cristina de Salm (1575-1627) — duquesa da Lorena
Cristina da Saxônia (1461–1521) — casou com João da Dinamarca
Cristina da Saxónia (1505-1549) — casou com Filipe I do Hesse
Cristina da Suécia (1626-1689) — rainha reinante da Suécia 1632-1654
Cristina da Suécia (1943) — princesa da Suécia, irmã do rei Carlos XVI

Religião 
 Cristina de Bolsena — santa da Igreja Católica
 Cristina, a Incrível — santa da Igreja Católica

Ver também
Cristina da Dinamarca (desambiguação)
Maria Cristina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história